Moriyoshi – altro nome con cui era noto Morinaga, principe figlio dell'imperatore del Giappone Go-Daigo
 Moriyoshi – centro abitato del Giappone, dal 2004 inglobato nella città di Kitaakita 
 Moriyoshi – servizio offerto dalle ferrovie giapponesi
 Moriyoshi – nome e cognome giapponesi